Весенний сплит Континентальной лиги 2018 — первая половина 3-го сезона LCL, высшего уровня соревнований по видеоигре League of Legends в СНГ, организованного компанией Riot Games. Игры сплита проводятся на патчах с 8.2 по 8.x на турнирном клиенте игры на карте «Ущелье призывателей» в формате 5 на 5 по стандартным правилам. Матчи всех этапов весеннего полусезона проходят в Москве с 10 февраля по (примерно) 18 марта 2018 года.

Команды «RoX» и «Natus Vincere» защитили места в лиге по итогам переходного турнира, который состоялся в августе 2017 года. В межсезонье организации «Virtus.pro» и «Natus Vincere» распустили свои составы по League of Legends. Их слоты были выкуплены организациями «Dragon Army» и «Elements Pro Gaming» перед началом сплита.

Введены награды для игроков за каждый выигранный матч. Организатор перестал выделять деньги на призовой фонд для команд не вышедших в плей-офф и объявил, что часть рекламных доходов лиги будут распределяться между всеми участниками.

Общая информация

Уход Virtus.pro и Natus Vincere 
В ночь на 30 ноября 2017 года экс-игрок «M19» Кирилл «Likkrit» Малофеев на своем стриме рассказал о наличии финансовых проблем в LCL. В частности, он указал на отсутствие прибыли у организаций, имеющих составы по League of Legends, которые участвуют в лигах СНГ. Малофеев сообщил о том, что вследствие некого конфликта распустили составы по LoL и покинули лигу организации «Virtus.pro» и «Natus Vincere», последние на тот момент времени ещё этого не анонсировали. По его же словам, слоты этих организаций планировалось сократить. В итоге перед началом весеннего сплита организатор решил продать места этих команд «Dragon Army» и «Elements Pro Gaming», а Likkrit был дисквалифицирован на полгода за высказывания или действия, носящие или призванные нанести ущерб Riot Games.

Подписание свободных агентов и обмен игроками 
Согласно пункту 4.2 регламента лиги, обмен игроками между командами разрешён с 12:00 21 ноября 2017 года по 23:59 8 марта 2018 года (по московскому времени).

Смещение окончания срока подписания свободных агентов, после трансфера игрока команды «The Largest Salary» в «Elements Pro Gaming»
Первоначально подписание контрактов со свободными агентами (по пункту 4.3.2.1) было возможно с 12:00 16 ноября 2017 года по 23:59 17 февраля 2018 года. 20 февраля команда «Elements Pro Gaming» разорвала контракт с Русланом «Gumbeq» Поздняковым подписала игрока «The Largest Salary» из Лиги претендентов Кирилла «AHaHaCiK» Скворцова, имеющего статус свободного агента. Riot Games исправили в регламенте дату окончания срока подписания свободных агентов на 28 февраля 2018 года, одобрив заявку от EPG на подписание Скворцова вне первоначально указанного срока, сославшись на то, что это была опечатка. Аналитик EPG Александр «Fiftyseven» Табота в знак протеста покинул команду, а капитан «The Largest Salary» Валентин «NikSar» Зимаков назвал действия организации переманиваем.

Место проведения 
В ноябре 2017 года в сообществе «LCL Ко-ко-ко» в VK и на сайте Чемпионат.com появилась информация о переезде студии LCL из кинотелевизионного комплекса «Главкино» в район метро Водный стадион, которая в дальнейшем подтвердилась. Новым местом проведения матчей лиги стала студия канала «E» (ранее известного как «Game Show») на Смольной улице на севере Москвы. Вместимость арены не изменилась и составляет около 50 человек.

Призовой фонд и премиальные 
Введены премиальные для игроков от организатора — 10 тыс. рублей за выигранную игру. Призовой фонд увеличился до 10 млн рублей, изменилось его распределение: команды, не вышедшие в плей-офф лишены призов, победителю достаётся 2 млн рублей. Команды стали получать часть рекламных доходов лиги.

Участники

Тренеры, менеджеры

Тренерские перестановки в предсезоне

Регулярный сезон 
Регулярный сезон начался 10 февраля с игры между финалистами прошлого сплита — «Gambit Esports» и «M19», 11 марта пройдут заключительные встречи второго круга. Примерная дата завершения регулярного сезона с учётом тай-брейков —16 марта.

Положение команд

Турнир продвижения 
Согласно регламенту лиги, Турнир продвижения пройдёт 29—30 марта 2018 года. В отличие от Турнира продвижения в весенний сплит 2018, матчи турнира проходят оффлайн с целью избежать технических проблем и обеспечить честность соревнования.

Результаты матчей

Плей-офф 
Плей-офф прошел с 17 марта по 1 апреля 2018 года. Победитель попал на турнир Mid-Season Invitational 2018.

Сетка турнира

Итоги

MVP

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 

Континентальная лига по League of Legends
Спорт в России в 2018 году